Durling est un nom de famille porté notamment par :

 Roger Durling, personnage fictif des romans de Tom Clancy ;
 Ulf Durling (né en 1940), psychiatre et auteur suédois de roman policier.

Homonymie de patronyme